Anthocharis este un gen taxonomic, din care fac parte unele specii din ordinul Lepidoptera (al fluturilor). Aceștia sunt în general fluturi cu o colorație vie ce trăiesc în regiunile tropicale. Ca de exepmplu speciile: Anthocharis bambusarum, Anthocharis belia, Anthocharis bieti, Anthocharis cardamines sau Anthocharis cardamines phoenissa.

Cladogramă conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe

Pieridae